La Tweede divisie 1956-1957 est la première édition de la troisième division néerlandaise. Les participants bénéficient du statut de club professionnels et se comptent au nombre de trente, réparties en deux groupes de quinze équipes. 

Les clubs du VV Leeuwarden et du RBC Roosendaal sont sacrés champions et sont promus en deuxième division 1957-1958. Aucun système de promotion et de relégation n'existe entre la troisième division professionnelle et la quatrième division amateure et le club du TOP Oss, dernier du groupe B, décide de lui-même de retourner dans le monde amateur.

Tweede Divisie A

Tweede Divisie B

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat des Pays-Bas de football D3 (1956-1971)
 Championnat des Pays-Bas de football 1956-1957
 Championnat des Pays-Bas de football D2 1956-1957

Liens externes 
  Championnat des Pays-Bas de football D3 1956-57 sur www.rsssf.com.

Championnat des Pays-Bas de football de troisième division
1956 aux Pays-Bas
1957 aux Pays-Bas
Pays-Bas
Pays-Bas